Ligue A 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile